Algorand è una criptovaluta basata su blockchain che mira ad essere sicura, scalabile e decentralizzata. La piattaforma Algorand supporta funzionalità per gli smart contract e il suo algoritmo di consenso è basato sulla proof-of-stake e sul protocollo definito byzantine agreement, tale algoritmo è detto pure-proof-of-stake (PPoS). La criptovaluta di Algorand è chiamata ALGO.

Storia e sviluppo 

Creato nel 2017 da Silvio Micali, professore del MIT di Boston. La rete di prova Algorand è stata lanciata nell'aprile 2019, la versione operativa nel giugno 2019.

Casi d'uso 

Nel 2020 Tether e USD Coin (USDC) sono state lanciate sulla rete Algorand.

Nel marzo 2020 è stato annunciato che le Isole Marshall produrranno la loro moneta digitale, chiamata Sovereign, utilizzando come base la blockchain Algorand. A settembre 2021 anche El Salvador ha annunciato di essere al lavoro per realizzare una propria moneta digitale su rete Algorand.

Nel marzo 2021 la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ha caricato oltre 4 milioni di non-fungible token sulla blockchain Algorand, rappresentanti il copyright dei lavori prodotti dai membri SIAE.

Il 2021 segna un anno di crescita per tutto l 'ecosistema di Algorand, nascono e si affermando diversi protocolli nel mondo della finanza decentralizzata (DeFi) tra cui Folks Finance, Algofi, Yieldly, VenueOne e xBacked.

Nel Maggio del 2022 diventa sponsor ufficiale e partner tecnico della FIFA, per sviluppare la loro strategia di gestione dei loro asset digitali e portare eventualmente sul mercato soluzioni basate su blockchain.

il 13 dicembre 2022, Algorand annuncia tramite un tweet di essere stata selezionata da Banca d'Italia per la realizzazione la prima piattaforma su blockchain per garanzie bancarie digitali in Italia.

Note

Collegamenti esterni 
 

Criptovalute